«Самый невозможный способ лечь спать» () — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса, снятый в 1900 году. Премьера в США состоялась в 1903 году.

Сюжет 
Мужчина входит в гостиницу, в свой номер. Он снимает одежду и шляпу, вешает их на гвоздь, но тут же замечает, что одежда снова на нём. Он снимает пиджак во второй раз, но тот мгновенно возвращается. Он приходит в ярость. Чем быстрее он раздевается, тем быстрее его одежда возвращается на его тело. Он катается по полу, затем на кровати, и наконец с ним происходит эпилептический припадок.

В ролях 
 Жорж Мельес

См. также 
 Современный спиритуализм.

Примечания 

Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Фантастические фильмы 1900 года
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1900 года
Фильмы Жоржа Мельеса
Немые фильмы Франции
Фильмы Франции 1900 года